Lugnano bezeichnet folgende Orte in Italien:

 Lugnano in Teverina, eine Gemeinde in der Provinz Terni

sowie die Ortsteile (Frazioni)

 Lugnano, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Città di Castello in der Provinz Perugia.
 Lugnano di Villa Troiana, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Rieti in der Provinz Rieti.
 Lugnano di Vicopisano, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Vicopisano in der Provinz Pisa.

Er ist zudem der veraltete Name der Gemeinde Labico in der Provinz Rom, die den Namen bis 1888 verwendete.